Europejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2014 – 24. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 26 kwietnia na hiszpańskim torze Ciudad del Motor de Aragón, natomiast zakończyły się 19 października w Hiszpanii, na Circuito de Jerez. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Holender Nyck de Vries, a wśród zespołów - fińska ekipa Koiranen GP.

Lista startowa 
R = debiutant

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2014 został zatwierdzony 21 października 2013 roku. Ponownie składa się on z siedmiu eliminacji. Po raz pierwszy kierowcy będą ścigali się na hiszpańskim torze Circuito de Jerez. W porównaniu do poprzedniego sezonu, nie odbędą się wyścigi na torach Red Bull Ring i Circuit de Barcelona-Catalunya, a do kalendarza po rocznej przerwie wróci niemiecki tor Nürburgring.

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0
2014 w sportach motorowych